

Воробйовка — село, Буландинський район, Акмолинська область

Воробйовка — село, районний центр, Воронезька область
 Воробйовка — присілок, Козловський район, Чувашія

Див. також 
 Вороб'євка

ru:Воробьевка